Harriet o Harriett hace referencia a varios artículos:

Personas
 Harriet Hosmer, escultora estadounidense.
 Harriet Tubman, luchadora por la libertad de los afroamericanos esclavizados en Estados Unidos.

Además
 Harriet (tortuga) (1830-2006), tortuga longeva de los Galápagos;
 (1744) Harriet, asteroide;
 Harriet, película de 2019 sobre la abolicionista Harriet Tubman;

Nombres femeninos